Râul Valea Răchițelii se poate referi la:

 Valea Răchițelii - afluent al râul Govăjdia
 Valea Răchițelii - afluent al râului Strei

Vezi și 
 Râul Răchițele (dezambiguizare)